Кубок "КФС — Коломяги" (Кубок абсолютного первенства Москвы) — региональный футбольный турнир в Российской империи, Советской России и СССР, проходивший с 1917 по 1922 год. Назван по имени двух клубов: КФС и «Коломяги», так как эти клубы учредили весной 1917 года данный турнир. Проводился под эгидой Московской футбольной лиги и был одним из главных турниров Москвы по футболу.

Достижения клубов

Финалы

Турнир

1917 год 
Сетка турнира начиная с четвертьфиналов:

1918 год 
В турнире приняло участие 19 клубов. На предварительном этапе они были разбиты на две группы. Соревнования проводились в один круг. Победитель и второй призёр каждой группы выходил в следующую стадию, проходившую по олимпийской системе. Обладателями кубка "КФС — Коломяги" стали футболисты ЗКС.

Групповая стадия:

1919 год 
В турнире приняло участие 10 клубов. Обладателями кубка "КФС — Коломяги" второй год подряд стали футболисты ЗКС. Ниже представлена турнирная сетка, начиная со стадии 1/2 финала:

1920 год 
В турнире приняло участие 9 клубов. На предварительном этапе они были разбиты на две группы. Обладателями кубка "КФС-Коломяги" в третий раз подряд стала команда ЗКС.

Группа А

Группа Б

1921 год 
В турнире приняло участие 16 клубов. На предварительном этапе они были разбиты на три группы: сильнейшую и две территориальные. Соревнования проводились в один круг.
 Предварительный этап. Группа I

В первой территориальной группе победило РГО, опередившее "Александровскую лигу", КСО, "Унион" и МКЛС.

Во второй территориальной группе первыми стали футболисты "Благуши", оставившие позади себя "Перово", СОБС, СКЛ и МКГ (Московский клуб глухонемых).

В полуфинальном матче РГО - "Благуша", сильнее оказались футболисты РГО, одержавшие победу со счётом 5:2.

В финале встретились футболисты СКЗ и РГО, где более опытные спортсмены Замоскворечья одержали убедительную победу со счетом 10:1.

1922 год 
Весной 1922 года состоялся последний розыгрыш Кубка "КФС-Коломяги". В этот раз почётный приз разыгрывался между победителями Московской Футбольной Лиги (МФЛ) в группах "А", "Б" и "В". 

Весенними чемпионами Москвы в группе "А" стали футболисты ОЛЛС.
Турнирная таблица

Весенними чемпионами Москвы в группе "Б" стали футболисты МКС.

Весенними чемпионами Москвы в группе "В" стали футболисты "Академии".

В полуфинальном матче на Кубок "КФС-Коломяги" футболисты МКС обыграли "Академию" со счётом 9:0.

Таким образом, МКС вышел в финал, где в борьбе за Кубок "КФС-Коломяги" уступил команде ОЛЛС со счётом 2:4.

См. также 
 Кубок Тосмена
 Московская футбольная лига
 Чемпионат Москвы по футболу

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 История московского и подмосковного футбола 

Не существующие ныне футбольные турниры в России
Футбольные соревнования в СССР